Okręty US Navy o nazwie USS "Little", pochodzącej od komandora George’a Little’a (1754–1809):

 Pierwszy "Little" (DD-79) był niszczycielem typu Wickes, który był w służbie w latach 1918-1942. W 1940 przerobiony na szybki transportowiec "APD-4". Zatopiony w czasie akcji w pobliżu Guadalcanal.
 Drugi "Little" (DD-803) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1944-1945. Zatopiony w czasie bitwy o Okinawę.

Little